A 2010-es WTCC brazil nagydíj volt a 2010-es túraautó-világbajnokság első fordulója. 2010. március 7-én rendezték meg a Autódromo Internacional de Curitiba-n, Curitibában.

Időmérő

Első futam 

 IT - privát versenyző

Második futam 

 IT - privát versenyző

Külső hivatkozások 
 Hivatalos végeredmény

Brazil
Autóversenyzés Brazíliában